Сцинава:

 Сцинава — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Любинский повят.
 Сцинава — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Любинский повят, Нижнесилезское воеводство.